Die 25. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 26. und 27. Januar 1957 in Berlin in der Schöneberger Sporthalle statt.

Conny Freundorfer wurde zum fünften Mal in Folge Deutscher Meister im Herreneinzel durch einen 3:1 Endspielsieg über Erich Arndt. Erstmals verlor Freundorfer in einem Endspiel einen Satz. Er überholte den bisherigen viermaligen Meister Dieter Mauritz und war somit bislang Rekordmeister. Auch im Doppel holte Freundorfer wie im Vorjahr den Titel, diesmal allerdings mit Leopold Holusek. Bei den Damen besiegte Erna Brell im Endspiel unerwartet die Titelverteidigerin Hannelore Schlaf. Im Doppel verteidigten Hannelore Schlaf/Ursel Fiedler durch einen Endspielsieg gegen Helga Engelke/Ilse Lantermann. Den Titel im Mixed holten Josef Wenninghoff/Ursula Paulsen vor dem Ehepaar Leopold Holusek/Friedel Holusek. Die Titelverteidiger Conny Freundorfer/Hannelore Schlaf scheiterten bereits im Achtelfinale an Götz Schulz/Wiltrud Steinbach.

Wie schon seit 1955 nahmen keine DDR-Aktive teil, allerdings trat der Anfang 1957 von der DDR in den Westen übergesiedelte Günter Matthias an.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Ergebnisse

Herreneinzel 
Die Herreneinzel begannen mit einer Vorrunde, in der sich zwei Spieler für die Hauptrunden qualifizieren mussten.

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1957/3, Ausgabe West, Seiten 3+4 + Seiten 15+16
 Nachbetrachtungen in DTS, 1957/4, Ausgabe West, Seite 3

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1956/57 - Vereinszugehörigkeit der meisten Aktiven (abgerufen am 23. November 2017)
	

1957
Tischtennisveranstaltung 1957
Sportveranstaltung in Berlin
Berlin-Schöneberg